Делтаедърът е многостен, чийто всички стени са равностранни триъгълници. Името му идва от гръцката буква Δ (делта), с която се означават равностранните триъгълници.

Изпъкнали делтаедри

Нестрого изпъкнали случаи

Звездовидни делтаедри 
 Голям икосаедър
 Равностранен триделен тетраедър
 Равностранен четириделен хексаедър
 Равностранен триделен октаедър (звездовиден октаедър)
 Равностранен петоделен додекаедър
 Равностранен триделен икосаедър
 Изкопан додекаедър

Вижте също 
 Тристен
 Делтоедър
 Триъгълник
 Триангулиран пресечен тетраедър

Делтаедри